Lefkada (grad)
 Lefkada (otok)
 Prefektura Lefkada

fr:Lefkas